Истла има више значења:

 Истла, Сан Мигел де Истла (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Истла (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Истла, Истла Сантијаго (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику